Сан Хуан син Агва има више значења:

 Сан Хуан син Агва (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хуан син Агва (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику